Ямище — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. Расположена в центральной части области в 12 км к востоку от города Сафонова, в 1 км севернее автодороги , на берегу реки Вержа. В 7,5 км к юго-западу от деревни железнодорожная станция Дурово на линии Москва — Минск. Входит в состав Дуровского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году..

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района